De Nachtegaal (Baarn), een gebouw in Baarn
 De Nachtegaal (Heemstede), een voormalige korenmolen in Heemstede
 De Nachtegaal (Middenbeemster), een korenmolen in Midden-Beemster;
 De Nachtegaal (musical), een musical van Theo Loevendie
 De nachtegaal (ook wel De Chinese nachtegaal), een sprookje van Hans Christian Andersen